Dikow ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Dikow (* 2002), bulgarischer Eishockeyspieler
 Wesselin Dikow (* 1998), bulgarischer Eishockeyspieler